Анимаёвка — международный ежегодный фестиваль анимационных фильмов.
Идея открытия фестиваля анимационного кино в Могилёве принадлежит режиссёру-аниматору киностудии «Беларусьфильм» Игорю Волчеку и генеральному директору коммунального унитарного предприятия «Могилевоблкиновидеопрокат» Андрею Бычкову.

Цель проведения 
 Популяризация лучших произведений мировой и отечественной анимации
 Поддержка анимационного кино
 Знакомство зрителей с мультипликацией последних лет
 Укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и странами участниками фестиваля

Фестивали 
 ІХ Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка — 2006» (Могилёв, 21-23 сентября)
 Х Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка — 2007»
 XI Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка — 2008» (Могилёв, 18-20 сентября 2008 года)
 XV Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка — 2012» (10-15 сентября 2012 года)
 XIX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2016» (Могилёв, 27-30 октября 2017 года)
 XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» (Могилёв, 26-29 октября 2017 года)

XV фестиваль (2012 год) 
Дата: 10-15 сентября 2012 года

Жюри фестиваля 
 Ходачиньски Марек, режиссёр, Президент международного фестиваля кукольных театров «Кукла тоже человек» (Польша) — председатель жюри;
 Мохамед Газала, директор международной ассоциации анимационных фильмов (ASIFA) Африки и Арабских стран (Египет);
 Ахундов Эльчин Абдул оглы, директор студии анимационных фильмов «Азанфильм» (Азербайджан);
 Жаримбетов Максут Махабеталиевич, режиссёр студии «АниМастер» (Казахстан);
 Тарасов Владимир Ильич, режиссёр, художник-аниматор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор (Россия);
 Карпов Александр Александрович, режиссёр, художественный руководитель РУП «Белорусский видеоцентр» (Белоруссия);
 Амелькович Дарья Владимировна, корреспондент газеты «Культура» (Республика Беларусь).

Гости фестиваля 
 Народный артист СССР Лев Дуров
 Заслуженный артист Российской Федерации Оксана Сташенко
 Создатели известного мультсериала «Маша и Медведь» Денис Червяцов и Алина Кукушкина

XII фестиваль (2009 год) 
Место: Могилёв (Белоруссия)

Дата: 24-26 сентября 2009 года

Участники:
 «Жила-была последняя Мушка» (2009) — Специальный диплом «За лучшее изобразительное решение»

Призёры:
 «Про дружбу, Шарика и летающую тарелку» (2008) — Приз зрительских симпатий «Хрустальный карандаш»
 «Аповесць мінулых гадоў-3» («Повесть временных лет-3») (2008) — Гран-при «Хрустальный карандаш» в номинации «Лучший мультипликационный фильм»

Х фестиваль (2007 год) 
Дата: 11-15 сентября 2007 года

Жюри фестиваля 
 Тумеля Михаил Брониславович, режиссёр (Минск) — председатель жюри;
 Плескацевич Геннадий Константинович, директор фестиваля «Лістападзік» — член жюри;
 Серёгин Сергей Николаевич, режиссёр (Москва) — член жюри;
 Бедошвили Василий, режиссёр (Москва) — член жюри;
 Стиебра Розалия, режиссёр (Рига) — член жюри.

VIII фестиваль (2005 год)

Жюри фестиваля 
 Александр Карпов, режиссёр (Минск)
 Алексей Орлов, киновед (Москва)
 Виктор Мороз, режиссёр (Минск)
 Григорий Гладков, композитор, исполнитель (Москва)
 Валерий Козлов, режиссёр (Минск)

VII фестиваль (2004 год)

Жюри фестиваля 
 Елена Таврог, киновед (Москва)
 Виктор Мороз, режиссёр (Минск)
 Геннадий Ляхов, журналист (Могилёв)
 Галина Шинкарь, главный специалист Министерства культуры Республики Беларусь
 Марина Карпова, режиссёр (Минск)

VI фестиваль (2003 год) 
Студии участники: «Беларусьфильм», «Казахфильм», «Волга-фильм» (Самара), «Мастер-фильм» (Москва), ВГИК (Москва), «Шар» (Москва), «Анимос» (Москва), «Пилот» (Москва), социально-культурный фонд «Губерния» (Москва), студии анимации Вильнюса, Риги, «Мельница» (Санкт-Петербург). Также были представлены фильмы аниматоров Польши и Франции.

На конкурс представлено 27 фильмов.

Жюри фестиваля 
 Елена Таврог, киновед (Москва)
 Илзе Мартинсоне, продюсер (Рига)
 Александр Карпов, режиссёр (Минск)
 Александр Ленкин, режиссёр-аниматор (Минск)
 Геннадий Ляхов, журналист (Могилёв)

Призёры 
 Специальный приз «Хрустальный карандаш»: Роза Стиебра — студия «Даука» (Рига), номинация «Мастер» за вклад в развитие искусства анимации.
 Специальный приз «Хрустальный карандаш»: школа-студия «Шар» (Москва) за лучшую программу для детей.
 Специальный приз «Хрустальный карандаш»: Иван Максимов — студия «Мастер-фильм» (Москва), номинация за лучшую режиссуру, фильм «Медленное бистро».
 Гран-при фестиваля: фильм «Карлик нос». Режиссёр — Илья Максимов, студия «Мельница» (Санкт-Петербург).

V фестиваль (2002 год) 
Студии участники: «Беларусьфильм», «Даука» (Латвия), «Таджикфильм», студия анимации Украины, «Пилот» (Москва), «Союзмультфильм» (Москва), «Мастер-фильм» (Москва), «Анимос» (Москва). Также были представлены фильмы аниматоров Польши, Турции, Китая.

На конкурс представлено 27 фильмов.

Жюри фестиваля 
 Игорь Волчек, режиссёр (Минск)
 Илзе Мартинсоне, продюсер (Рига)
 Александр Карпов, режиссёр (Минск)
 Александр Бетев, художник (Минск)
 Вера Ильичёва, директор Драматического театра им. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск)

Призёры 
 Гран-при фестиваля: мультфильм «Евстифейка-волк». Режиссёры: Елена и Олег Ужиновы, кинокомпания «Мастер-фильм».
 Приз в номинации «За лучшую режиссуру»: фильм «Сестра и брат». Режиссёр — Ирина Кодюкова.
 Приз в номинации «Мастеру»: поэт, кинодраматург и композитор — Андрей Усачев, «За верность детской теме».
 Приз в номинации «Лучший фильм для детей»: фильм «Необыкновенные рижане». Режиссёр — Роза Стиебра, студия «Даука» (Латвия).
 Приз в номинации «Лучший экспериментальный фильм»: фильм «Светлая личность». Режиссёр — Олег Педан, студия «Укранимафильм» (Киев).
 Приз в номинации «За успешный дебют»: фильм «Дружок». Режиссёр — Наталья Хаткевич, «Белвидеоцентр».
 Приз «Зрительских симпатий»: программа фильмов «Чебурашка», «Крокодил Гена», «38 попугаев», «Котёнок по имени Гав», «Обезьянки. Скорая помощь». Художник и режиссёр — Леонид Шварцман.

IV фестиваль (2001 год) 
Студии участники: «Беларусьфильм», студия «Кристмас-филмз» (Россия — Великобритания), «Даука» (Латвия), студия анимации Литвы, студия анимации Казахстана, «Пилот» (Москва), «Союзмультфильм» (Москва), студия «Аргус» (Москва), студия «Даго» (Москва). Также были представлены фильмы аниматоров Германии, Дании, Китая.

На конкурс представлено 26 фильмов.

Жюри фестиваля 
 Сергей Сычёв, директор студии анимации «Беларусьфильм» (Минск)
 Наталья Хаткевич, режиссёр студии анимации «Беларусьфильм» (Минск)
 Вера Ильичёва, председатель обкома профсоюза работников культуры
 Андрей Бычков, генеральный директор МГ КУКВП «Позірк» (Могилёв)
 Татьяна Житковская, режиссёр-аниматор (Минск)

Призёры 
 Гран-при фестиваля: мультфильм «Притча о рождестве». Режиссёр — Ирина Кодюкова, «Беларусьфильм».
 Приз в номинации «Лучший фильм для детей»: фильм «Подна и Подни». Режиссёр — Юрий Кулаков, студия «Кристмас-филмз» (Россия — Великобритания).
 Приз в номинации «Лучший экспериментальный фильм»: фильм «Мячик». Режиссёр — Михаил Тумеля, студия «Пилот» (Москва).
 Приз «Зрительских симпатий»: фильм «Яма, танцы и четыре струны». Режиссёр — Александр Ленкин, «Беларусьфильм».

III фестиваль (2000 год) 
Студии участники: в фестивале принимали участие киностудия «Беларусьфильм», студия анимации Украины, студии анимации России.

На конкурс представлено 23 фильма.

Жюри фестиваля 
 Юрий Марухин, кинорежиссёр, кинооператор киностудии «Беларусьфильм» (Минск)
 Наталья Хаткевич, режиссёр студии анимации «Беларусьфильм» (Минск)
 Нина Подольская, начальник управления культуры Могилёвского горисполкома
 Андрей Бычков, генеральный директор МГ КУКВП «Позірк» (Могилёв)
 Наталья Лукиных, киновед (Москва)

II фестиваль (1999 год) 
Студии участники: в фестивале принимали участие киностудия «Беларусьфильм», студия анимации Украины, кинематографисты России.

На конкурс представлено 20 фильмов.

Жюри фестиваля 
 Давид Черкасский, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации
 Эдуард Назаров, академик ТВ, Заслуженный деятель искусств РСФСР
 Александр Ленкин, режиссёр-аниматор (Минск)
 Наталья Лукиных, кинокритик (Москва)
 Виктория Лукина, директор фестиваля «Золотая рыбка» (Москва)

I фестиваль (1998 год) 
В фестивале принимали участие аниматоры киностудии «Беларусьфильм».

Представлено 12 фильмов.

См. также 
 Беларусьфильм

Примечания

Ссылки 
 XII Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка»

Кинофестивали Белоруссии
Фестивали мультипликации
Культура Могилёва